Stand by Me (англ.; ):

 «Stand by Me» — песня.
 «Останься со мной» — фильм.